Simon Lacroix peut désigner :
 Simon Lacroix (1974-), joueur et entraîneur professionnel de hockey sur glace franco-canadien ;
 Simon Lacroix (1984-), comédien québécois ;